Paul Groth kan syfta på bland andra:

* Paul Ferdinand Groth (1859–1955), tysk arkitekt
 Paul Heinrich von Groth (1843–1927), tysk mineralog